Termenul „Pusta” se poate referi la:

 Pusta, Mureș o localitate din România
 Pusta, Sălaj

Vezi și 
 Pustă
 Puszta
 Pusta Sâncraiu
 Pusta-Sânmartin
 Pusta-Sân-Mihaiu
 Râul Pusta, Crișul Negru
 Râul Pusta Băgăului
 Râul Valea din Pustă
 Râul Veljul Pustei